В списке представлены святые Русской Православной Церкви Московского Патриархата, подвизавшиеся в XVII веке. Хронология приводится по году упокоения.

Примечания

См. также 
 Хронологический список святых Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) XVIII века
 Хронологический список святых Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) XIX века

XVII век